Ministro Zenteno ist Schiffsname von
Ministro Zenteno (1896)
Ministro Zenteno (1944)